Sokolka může být

 sokolka – členka Sokola
 Sokolka (dechová hudba) – orchestr dechové hudby ze Šakvic
 Sokolka (vrch) – vrch u Srbska v okrese Mladá Boleslav
 Sokolka (Plasy) – samota na silnici I/27 severovýchodně od Plas v okrese Plzeň-sever